

Plaatsen

Griekenland
Sparta (Griekenland), een stad(staat) in Griekenland; hier zijn alle andere benamingen van afgeleid
Sparta (gemeente), een gemeente in Griekenland

Verenigde Staten
Sparta (Georgia)
Sparta (Illinois)
Sparta (Kentucky)
Sparta (Michigan)
Sparta (Missouri)
Sparta (New Jersey)
Sparta (New York)
Sparta (North Carolina)
Sparta (Ohio)
Sparta (Tennessee)
Sparta (Wisconsin)

Sport

Nederland
R.V. & A.V. Sparta, een sportvereniging uit Rotterdam
Sparta Rotterdam, de profvoetbalafdeling
Sparta AV, de amateurvoetbalafdeling
Sparta 1888 Cricket Club, de cricketafdeling
Sparta/Feyenoord, een oude honkbalclub
Sparta '18, een amateurvoetbalvereniging uit Sevenum
Sparta '25, een amateurvoetbalvereniging uit Beek en Donk
Sparta '30, een amateurvoetbalvereniging uit Andel
cvv Sparta Enschede, een amateurvoetbalvereniging uit Enschede
VV Sparta Nijkerk, een amateurvoetbalvereniging uit Nijkerk
Voetbal Club Sparta, een amateurvoetbalvereniging uit Den Haag
Voetbal Vereniging Sparta Oostwold, een amateurvoetbalvereniging uit Oostwold
Sparta Krabbendijke, een gymnastiekvereniging uit Krabbendijke
Nivo Sparta, een voetbalclub uit Zaltbommel
Sparta Nijmegen, een turnvereniging uit Nijmegen

België
KFC Sparta Petegem, een voetbalclub uit Petegem
VV Sparta Ursel, een voetbalclub uit Ursel
Sparta Kruiseke, een voetbalclub uit Kruiseke
KFC Sparta Kolmont, een voetbalclub uit Kolmont
Sparta Wortegem, een voetbalclub uit Wortegem
Sparta Bevere, een voetbalclub uit Bevere

Duitsland
SV Sparta Lichtenberg, een voetbalclub uit Lichtenberg
FC Sparta Bremerhaven, een voetbalclub uit Bremerhaven
Nordhorner SV Sparta 09, een voetbalclub uit Nordhorn

Overige landen
Sparta FC, een Griekse voetbalclub uit Sparta
SD Sparta, een Braziliaanse voetbalclub uit Araguaína
Sparta Praag, een Tsjechische voetbalclub
HC Sparta Praag, onderdeel van Sparta Praag
AC Sparta Praha (wielerploeg), onderdeel van Sparta Praag

Overige
Ancient Wars: Sparta, een real-time strategy computerspel
Sparta (band), een Amerikaanse band
Sparta (tweewielerfabrikant), een fietsfabrikant uit Apeldoorn
Sparta XML, een Java XML softwarepakket
Sparta Pils, een Belgisch biermerk
Magnet Magazines, een Belgische drukkerij, tot 1993 Sparta geheten
Little Sparta, een beeldenpark in Schotland

Zie ook
Spartak
Spartan